Уерачи има више значења:

 Уерачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уерачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику